Pfarrkirche Itter steht für:
 Pfarrkirche Itter (Tirol), Hl. Josef, in Itter, Tirol
 Pfarrkirche Itter (Düsseldorf), St. Hubertus, in Itter (Düsseldorf), Nordrhein-Westfalen